Les oncogènes, une catégorie de gènes impliqués dans la survenue de cancers.
 Oncogene, une revue scientifique.